Ель () — род хвойных вечнозелёных деревьев семейства Сосновые (Pinaceae).

Около 40 видов вечнозелёных высоких (в оптимальных условиях произрастания) деревьев (до 96,7 м высотой) с красивой кроной, распространённых в умеренных и холодных (субарктических и субальпийских) районах Северного полушария. В низовьях Енисея и на Таймыре заходит даже в южную часть арктического климатического пояса. Наиболее южные области планетарного ареала ели находятся в высокогорьях субтропиков, например, в горах Юго-Западного Китая, Тайваня, Северной Индии, Непала, Бутана, крайнего северо-востока Мьянмы и Северной Мексики.

Ель может давать молодые побеги-клоны из корней погибшего дерева. На западе Швеции, в национальном парке Фулуфьеллет существует экземпляр ели европейской, названный «Старый Тикко», возраст которого, с учётом нескольких поколений таких клонов, составляет более 9550 лет. Это старейший известный древесный организм на Земле.

Старейшие достоверные ископаемые фрагменты елей найдены в отложениях из олигоцена.

Этимология 
Латинское название происходит от  смола.

Русское слово «ель» восходит к  с тем же значением.

Ботаническое описание 
Вечнозелёные деревья.
Корневая система первые 10—15 лет стержневая, затем поверхностная (главный корень отмирает). Дерево слабо ветроустойчиво, часто ветровально.

Крона широко коническая или шпилеподобная (пирамидальная).

Ветви мутовчатые, горизонтально-распростёртые или поникающие. В первые три—четыре года боковых побегов не даёт.

Кора от серого до красновато-коричневого цвета, тонкая и чешуйчатая (сложена из тонких пластинок), иногда со смоляными пузырями (например ), со временем становится относительно толстой и бороздчатой.

Листья игловидные (хвоя), зелёные, короткие, четырёхгранные, реже плоские, жёсткие и острые, иногда обращённые абаксиальной стороной вверх, с двумя килями на верхней и нижней стороне. Расположены спирально поодиночке, сидят на листовых подушечках. Сохраняются на побегах в течение нескольких (шесть и более) лет. Ежегодно опадает до одной седьмой части хвои. После сильного объедания хвои некоторыми насекомыми, например, бабочкой-монашенкой, возникают щёточные побеги — с очень короткими и жёсткими иглами, напоминающие по внешнему виду щётки.

Растения голосеменные. Семяпочки не заключены в завязь, развиваются на плодущих (семенных) чешуях, образующих шишки; микроспорофиллы собраны в мужские шишки, несут на нижней поверхности два—четыре микроспорангия с пыльцой.

Женские стробилы развиваются на концах ветвей, образуя небольшие шишки, которые после опыления (ветром) разрастаются и делаются повислыми.

Мужские стробилы образуют небольшие серёжки, состоящие из множества тычинок с вытянутыми в длину продольно раскрывающимися двугнёздыми пыльниками, располагаются в пазухах хвои на концах ветвей предыдущего года. Пылят в мае.

Шишки продолговато-цилиндрические, заострённые, не рассыпающиеся, опадают по созревании семян целыми в первый год оплодотворения. Зрелые шишки висячие, сухие, кожистые или деревянистые, длиной до 15 см, диаметром 3—4 см. Шишки состоят из оси, на которой расположены многочисленные кроющие чешуи, а в их пазухах — семенные чешуи, на верхней поверхности которых обычно развивается по 2 семяпочки, снабжённых так называемым ложным крылом. Семена созревают в октябре, разносятся ветром. Не теряют всхожести 8—10 лет.

Начало плодоношения — от 10 до 60 лет (в зависимости от условий произрастания).

Живёт в среднем до 250—300 лет (иногда до 600).

Чистые еловые леса в наиболее благоприятных условиях нередко очень плотные, густые, тёмные. В ельниках часто не бывает подлеска. Ели — светолюбивые деревья и наилучшего развития достигают при полном солнечном освещении, но тем не менее многие их виды довольно теневыносливы не только в молодом, но и в зрелом возрасте. Молодые ели некоторых видов бывают даже тенелюбивы, например, подрост Ели восточной.

Рост 
Саженцы ели очень уязвимы. Сразу после прорастания и остаются очень восприимчивыми до следующей весны. Более половины смертности проростков ели происходит в течение первого вегетационного периода, а также очень высока в первую зиму когда корневая система сеянцев подвергаются повреждению от обледенения, морозному пучению или эрозии, а также задыхаются полностью перекрытые подстилкой и снежным покровом.
Сеянцы, прорастающие в конце вегетационного периода, особенно уязвимы, потому что они крошечные и не успевают полностью закалиться.

По прошествии первого вегетационного периода уровень смертности обычно резко снижается, но потери часто остаются высокими в течение нескольких лет. «Высадка» - это субъективное понятие, основанное на идее, что после того, как саженец успешно достиг определенного размера, мало что может помешать его дальнейшему развитию. Критерии, конечно, различаются, но Нобл и Ронко (1978) например, считают, что саженцы возрастом от 4 до 5 лет или высотой от 8 до 10 см заслуживают обозначения «установившиеся», поскольку только необычные факторы, такие как снежная плесень, огонь, вытаптывание или нападение вредителей могут помешать успеху регенерации.

Эйс (1967) предложил, что в засушливых местах обитания на минеральной почве или на подстилочных грядках трехлетний саженец можно считать укоренившимся; во влажных местах обитания саженцам может потребоваться 4 или 5 лет, чтобы прижиться на минеральной почве, возможно, дольше на подстилочных грядках. Рост остается очень медленным в течение нескольких или даже многих лет. Через три года после вырубки лесонасаждений в субальпийской Альберте, основной прирост составлял в среднем 5,5 см в высоту на вырубке и 7,3 см в интактных блоках возможно, отражая снижение плодородия с удалением горизонта А.

Распространение 

Широко распространена , растущая на огромной площади в северной и средней Европе, особенно в Норвегии, Швеции, Финляндии, европейской части России (от южной границы тундр в Фенноскандии до северной границы чернозёма в средней полосе России).

 в европейской части России в местах перекрывания ареалов с елью обыкновенной образует с ней гибридный вид . Занимает северо-восточные и восточные районы, заходя на юг до нижнего течения реки Камы. Ель сибирская растёт также на Урале, в Западной и Восточной Сибири (кроме крайнего севера и северо-востока), на Дальнем Востоке (бассейн верхнего и нижнего течения Амура).

На Кавказе распространена  с более мелкой хвоей, чем у ели обыкновенной, ветвями, покрытыми пушком, и вальковатыми шишками с почти круглыми чешуями.

На Дальнем Востоке распространена .

Только на юге Сахалина и южных Курильских островах и в Японии на острове Хоккайдо растёт .

В Северной Америке практически на всей территории Канады и Аляски южнее тундровых зон произрастают Ель канадская и Ель чёрная. Первая иногда разводится в степной полосе России.

Другие виды ели встречаются преимущественно в странах Азии (особенно в горных районах Китая) (на юг — до Тайваня) и Северной Америки (вплоть до северной части Мексики).

Таксономия 
 Fl. Berlin 1(2): 794. 1824.

syn.  The Gardeners' Chronicle & Agricultural Gazette 1861: 265.  nom. rej. against  Flora Vitiensis 270. 1868. nom. cons.

Виды 
Род Ель, по данным Королевских ботанических садов Кью, включает 37 первичных видов и 4 гибридогенных:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (или , о легитимности первого названия до сих пор ведётся дискуссия)
 
 
 
 
 
  — Ель тянь-шанская
 
 
 
 

Гибридогенные виды
  ( × )
  ( × )
  ( × )
  ( × )

Использование 

Древесина ели мягкая, лёгкая, не очень прочная, употребляется как строительный материал (доски, брусья), для мелких поделок, для переработки в древесную массу. Ель восточная (кавказская) отличается более прочной древесиной.

Изготовление музыкальных инструментов 
Музыкальные инструменты из ели обладают изумительным звуком, потому что волокна в древесине распределены очень равномерно (такую древесину называют резонансной).
Ель — стандартный материал, используемый в деках для многих музыкальных инструментов, включая гитары, мандолины, виолончели, скрипки и деки в основе фортепиано и арфы.
Верхние деки скрипок итальянских мастеров, в том числе Амати и Страдивари, выполнены из ели.

Ель наряду с кедром часто используется для дек акустической гитары. Основные виды ели, используемые для этой цели, — это ситкинская, энгельманская, адирондакская и европейские ели.

Лекарство и съедобные качества 
Свежие побеги многих елей являются естественным источником аскорбиновой кислоты ― витамина С. Капитан Джеймс Кук делал алкогольное еловое пиво на основе сахара во время своих морских путешествий, чтобы предотвратить цингу у своей команды.

Из листьев и веток или эфирных масел можно варить еловое пиво.
В Финляндии молодые еловые почки иногда используют в качестве приправы или варят с сахаром для приготовления сиропа еловых почек. В ситуациях выживания еловые иглы можно жевать или заваривать в чай.

Зеленые иглы обладают также мочегонным, желчегонным, потогонным и в некоторой степени даже обезболивающим действием. Измельченной сухой смолой ели и сосны, а также мазью из смолы со свиным салом наружно лечат гнойничковые раны и язвы.

Коренные американцы в Северной Америке используют тонкие, гибкие корни некоторых видов для плетения корзин и сшивания кусочков березовой коры на байдарки.

Другое использование 
Продукты лесохимического производства — бумага и картон, целлюлоза, скипидар, канифоль, дёготь, древесный уксус, метиловый спирт.
Из хвои и древесины выделяют разные по составу летучие фракции, состоящие в основном из терпеноидов — так называемые эфирные масла, их главный компонент — пинен.

Применяется в декоративном садоводстве и паркостроении. Примечательна аккуратностью и изяществом кроны, стройностью ствола, теневыносливостью. Живая изгородь из ели очень густа и практически непроходима. Существует множество садовых форм и культиваров.

Часто используется для создания ветрозащитных полос, особенно вдоль дорог.

Семена служат кормом лесным птицам (дятел, клёст) и грызунам (мышь, белка).

Кора используется как дубитель кож.

Хвоя часто используется для приготовления хвойно-витаминной муки на корм скоту.

Еловые ветви называют «лапами», а ломаные ветви (использующиеся как настил) — «лапником».

Ель в культуре 

Ель в качестве новогодней ёлки является одним из главных символов европейского Нового года и Рождества.

Нередко ель становится темой детских песен:
В лесу родилась ёлочка,
В лесу она росла.
Зимой и летом стройная,
Зелёная была.

Народная примета:
Длинные сухие еловые веточки к метели сгибаются, к спокойной погоде — распрямляются.

Примечания

Литература 

 
 
 
 
 
  — УДК 630* 174.755

Ссылки 
 
 
 Ель  в Энциклопедии декоративных садовых растений 
 Лесная энциклопедия 

Сосновые
Флора Евразии
Флора Северной Америки
Декоративные деревья